Errina — рід гідроїдних кнідарій родини Stylasteridae ряду Антомедузи (Anthomedusae). Морський рід, що поширений у тропічних, помірних та субантарктичних водах на глибині від 10 до 1800 м.

Класифікація 
 Errina altispina
 Errina antarctica
 Errina aspera
 Errina atlantica
 Errina bicolor
 Errina boschmai
 Errina capensis
 Errina chathamensis
 Errina cheilopora
 Errina cochleata
 Errina cooki
 Errina cyclopora
 Errina dabneyi
 Errina dendyi
 Errina fissurata
 Errina gracilis
 Errina hicksoni
 Errina japonica
 Errina kerguelensis
 Errina laevigata
 Errina laterorifa
 Errina macrogastra
 Errina novaezelandiae
 Errina porifera
 Errina reticulata
 Errina sinuosa

Посилання 
 

Гідроїдні
Роди тварин